Вега-де-Сан-Матео () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 37,89 км². Население — 7699 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Покровителем города считается святой Матео Апостоль.

История 
Город основан в 1824 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Vega de San Mateo

Муниципалитеты Лас-Пальмаса